Granass oder Granaß ist der Name von
 Erich Granaß (1877–1958), Fraktionsführer der Deutschnationalen im Berliner Stadtparlament
 Erich Granaß (Ruderer), 1921 Deutscher Meister im Achter
 Gardy Granass (* 1930), Schauspielerin